Авиакатастрофа в Ресифи — авиационное происшествие (катастрофа) с самолётом Let L-410 Turbolet бразильской авиакомпании Noar Linhas Aéreas, выполнявшим 13 июля 2011 года регулярный пассажирский рейс 4896 из международного аэропорта Гуарарапис (Ресифи) в аэропорт Мосоро с промежуточной посадкой в международном аэропорту Аугусту Северу (Натал). В катастрофе погибли все 16 человек, находившиеся на борту лайнера.

Характер происшествия 

Самолёт выполнял регулярный рейс 4896 по маршруту Ресифи-Натал-Мосоро. Вскоре после взлёта из международного аэропорта Гуарарапис в 06:51 местного времени (09:51 UTC) экипаж подал сигнал бедствия и сообщил о намерении совершить аварийную посадку на атлантическое побережье Боа-Вьяжем (). Затем, по сообщению очевидцев, самолёт стал резко терять высоту и столкнулся с земной поверхностью в поле на удалении в 1200 метров от торца взлётно-посадочной полосы аэропорта. После падения возник пожар.

На борту самолёта находилось 2 члена экипажа и 14 пассажиров, погибли все 16 человек.

Сведения о воздушном судне 
Самолёт Let L-410UVP-E20 (регистрационный PR-NOB) был выпущен в 2010 году под серийным номером 2722. В июне 2010 года лайнер был введён в эксплуатацию в авиакомпании Noar Linhas Aéreas.

Примечания

Ссылки 
 Photograph of the burnt-out wreckage

События 13 июля
Июль 2011 года
Ресифи
Авиационные происшествия с Let L-410 Turbolet
Ресифи